San Blas může být:

 San Blas (souostroví) – souostroví v Karibiku
 San Blas (Nayarit) – město v Mexiku
 San Blas Atempa – město v Mexiku